Albrecht De Vriendt (1843-1900), een Belgisch kunstschilder
Cornelis Floris de Vriendt (1513/14-1575), een Antwerps beeldhouwer, architect en ontwerper
Frans De Vriendt (1829-1919), een Belgisch beeldhouwer
Frans Floris de Vriendt (1519/20-1570), een Brabants kunstschilder
Jérémy De Vriendt (geboren 1986), een Belgisch voetballer
Juliaan De Vriendt (1842-1935), een Belgisch kunstschilder
Maximiliaan de Vriendt (1559-1614), een Vlaams humanist, filoloog, dichter en staatsman
Samuel De Vriendt (1884-1974), een Belgisch kunstschilder
Wouter De Vriendt (geboren 1977), een Belgisch politicus

Zie ook

Wet De Vriendt-Coremans (Gelijkheidswet)
Daniël Devriendt (Beeldhouwer)